Il singolare  del Volkswagen Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Ruben Bemelmans era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Igor Sijsling ha battuto in finale Jerzy Janowicz 4–6, 6–3, 7–6(11–9).

Teste di serie

 Thomas Schoorel (quarti di finale)
 Igor Sijsling (campione)
 Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
 Frank Dancevic (quarti di finale, ritirato a causa di un ematoma al quadricipite destro)

  Dominik Meffert (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)
  Amer Delić (semifinali)
  Maxime Authom (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Volkswagen Challenger 2012